Ytterbiumoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Ytterbium und Sauerstoff:

Ytterbium(II)-oxid, YbO
Ytterbium(III)-oxid, Yb2O3